Hellmis ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Hellmis (1901–1940), deutscher Sportreporter
 Heinz Hellmis (1935–2014), deutscher Typograf und Buchgestalter